Garbin – nome alternativo del Libeccio

Persone
 Alessandro Garbin – personaggio televisivo e attore italiano
 Andrea Garbin – poeta, scrittore e drammaturgo italiano
 Edoardo Garbin – tenore italiano
 Tathiana Garbin – ex tennista italiana